Ойген Рот (; ,  — , там же) — немецкий писатель, прозаик и поэт.

Уже многие десятилетия Евгений Рот (1895—1976) с его книгой стихов и рассказов «Человек» («Ein Mensch») относится к самым читаемым немецкоязычным авторам. Родился он 24 января 1895 г. в Мюнхене в семье известного местного журналиста Германа Рота. Здесь же он учился в гимназии, начал изучать германистику, историю искусств и получил степень доктора философии. С 1927 года вплоть до его увольнения национал-социалистами в 1933 г. работал редактором «Мюнхенских последних известий». Ещё задолго до этого Рот начал писать серьёзные лирические произведения. После того как ему запретили заниматься журналистской деятельностью, он обнаружил у себя юмористическую жилку. Первый большой успех пришел к нему в 1935 г. с книгой «Человек», в которой он в веселой и привлекательной стихотворной форме рассматривает человека со всеми его слабостями и недостатками.

После этого из-под пера Е. Рота вышли в свет многочисленные прозаические и лирические произведения, которые и нашли достойную оценку: в 1952 г. он получил приз по литературе города Мюнхена, в 1960 г. — орден за заслуги земли Бавария. Кроме того, он был награждён Большим федеральным крестом за заслуги.

Умер в 1976 году. Похоронен на Нимфенбургском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 

«Биография Евгения (Ойгена) Рота»

 Ein Mensch. Heitere Verse. Weimar: Duncker, 1935, 125 S.
 Das große Eugen Roth Jubiläumsbuch  Verlag: Sanssouci, 2003, 256 S
 '' «Переводы на русский стихов Е.Рота»

Члены Баварской академии изящных искусств
Похороненные на Нимфенбургском кладбище